Ascocotyle är ett släkte av plattmaskar. Ascocotyle ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Ascocotyle